Christian Lous Lange, historiador noruego, premio Nobel de la Paz.
Santiago Lange, regatista argentino.
Halvard Manthey Lange, diplomático y político de Noruega.
Lange, músico.
A. Lange & Söhne, firma de relojes de lujo alemana.
Lange, personaje de anime.
André Lange, piloto de bobsled alemán.
Oskar Lange, economista.
Friedrich Albert Lange, filósofo y sociólogo alemán.
Jessica Lange, actriz estadounidense.

Autores de nombres científicos 
de Lange - Peter James de Lange 1966- 
A.E.Lange - Axel Edward Lange 1871-1941.
B.Lange - Bodil Lange 1918- 
D.Lange - Dagmar Lange 1956- 
F.W.Lange - F.W. Lange. 
J.E.Lange - Jakob Emanuel Lange 1864-1941. 
Lange - Johan Martin Christian Lange 1818-1898. 
L.Lange - Lene Lange fl. 1977 
Mich.Lange - Michael Lange fl. 1995 
M.Lange - Morten Lange 1919- 
M.T.Lange - Morten Thomsen Lange 1824-1875. 
O.L.Lange - Otto Ludwig Lange 1927- 
R.T.Lange - Robert Terence Lange 1934- 
T.A.Lange - Thorvald Arthur Lange 1872-1957.